Проко́п:
 Прокоп (маркграф Моравии)
 Прокоп, Август (1838—1915) —  австрийский архитектор.
 Прокоп, Валерия Ивановна (род. 1941) — театральная актриса, народная артистка России (2006).
 Прокоп, Доминик (род. 1997) — австрийский футболист.
 Прокоп, Лиза (урождённая Сикора; 1941—2006) — австрийский политический и государственный деятель.
 Прокоп, Люк (род. 2002) — канадский хоккеист.
 Прокоп, Мэтт (род. 1990) — американский актёр кино и телевидения.
 Прокоп, Франтишек Йозеф (1901—1973) — чешский шахматист и шахматный композитор-этюдист.

Топоним 
 Прокоп — деревня, Парабельский район, Томская область, Россия

См. также 
 Прокопий
 Кафе Прокоп — старейшее кафе Парижа.